Романково () — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Родовской волости. C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Расположена в 25 км к югу от посёлка Палкино.

Население — 47 человек (2000 год), 25 человек (2010 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района